Em, em eller EM kan syfta på:

 Em – ett längdmått motsvarande 1018 meter, se exameter
 em - inom typografi, bredden av en fyrkant, det vill säga av fontstorleken mätt i punkter
 Em – en förkortning för emeritus
 e.m. – en förkortning för eftermiddag, se eftermiddag
 EM – en förkortning för Europamästerskap
 Em (butikskedja) – en möbelbutikskedja
 Ems herrgård – en herrgård vid Kalmarsund